Алекса́ндр Якимо́вич:
 Якимович, Александр Алексеевич (1829—1903) — генерал от инфантерии, начальник канцелярии Военного министерства, член Военного совета Российской империи.
 Якимович, Алесь (Александр) Иванович (1904—1979) — белорусский советский писатель, поэт и переводчик.
 Якимович, Александр Клавдианович (род. 1947) — российский искусствовед, академик РАХ (2007), заслуженный деятель искусств РФ (2021).